Kake (Alasca)
Kake Linux

Desambiguação